L'albero magico – romanzo di Stephen R. Donaldson
L'albero magico – serie televisiva polacca